Il singolare  del Bell Challenge 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Melinda Czink era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Tamira Paszek ha battuto in finale 7–6(6), 2–6, 7–5 Bethanie Mattek-Sands.

Teste di serie

  Marion Bartoli (secondo turno)
  Aravane Rezaï (primo turno)
  Lucie Šafářová (semifinali)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

  Melanie Oudin (quarti di finale)
  Julia Görges (secondo turno)
  Ol'ga Govorcova (primo turno)
  Sofia Arvidsson (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 
 

Bell Challenge 2010